

Toponymes

 Vliet, ancienne commune néerlandaise de la Hollande-Méridionale
 Le Vliet, une rivière de Hollande-Méridionale aux Pays-Bas.
 Le Vliet, un affluent du Rupel en Belgique.
 Le Vliet, une rivière du Nord de la France.

Patronyme

 Charl Van Vliet (1978-), joueur de rugby à XV sud-africain,
 Don Van Vliet (1941-2010) connu sous le pseudonyme Captain Beefheart, chanteur et peintre américain,
 Hendrick Cornelisz. van Vliet (1611-1675), peintre néerlandais,
 Leo van Vliet (1955-), coureur cycliste néerlandais,
 Nel van Vliet, (1926-2006), championne olympique de natation néerlandaise, 
 Pierre Van Vliet (?-), journaliste sportif belge,
 Teun van Vliet (1962-), coureur cycliste néerlandais.
 Willem van der Vliet (1584-1642), peintre néerlandais.

Sport
 Équipe cycliste Van Vliet-EBH Elshof, équipe néerlandaise.